Ghost Stories (album Stylesa P)
 Ghost Stories (album Coldplay)
 Gakkō no Kaidan

Zobacz też 
A Ghost Story